Bosznia-Hercegovina
Pavlovac falu Banja Luka községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Pavlovac falu Istočna Ilidža községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Pavlovac falu Pale községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Pavlovac falu Szluin községben, Károlyváros megyében
Pavlovac falu Nagygordonya községben, Belovár-Bilogora megyében
Pavlovac Vrebački falu Gospić községben, Lika-Zengg megyében

 Szerbia
Pavlovac falu Topola községben, a Šumadijai körzetben
Pavlovac falu Vranja községben, a Pčinji körzetben